Државна химна Екваторијалне Гвинеје носи назив „Кренимо стазом наше велике радости” (; ; ). Написао ју је Атанасио Ндонго Мијоне, а музику је компоновао Рамиро Санчез Лопез, шпански пуковник и заменик музичког директора војног штаба у Мадриду. Добио је награду у износу од 25.000 пезета за композицију. На текст химне је утицао завршетак колонизације, те је деколонизација главна тема песме. 
По први пут је изведена на Дан независности Екваторијалне Гвинеје, 12. октобра 1968. године, када је и усвојена.

Текст

Референце

Спољашње везе 
 - Извођење химне Екваторијалне Гвинеје, са информацијама и текстом
мелодија химне

Екваторијална Гвинеја
Екваторијална Гвинеја